Трг Бранка Радичевића (Земун)
 Трг Бранка Радичевића (Сремски Карловци)